Здание главного почтамта:
 Алматинский главпочтамт (Казахстан)

 Здание главного почтамта (Белград)
 Здание главного почтамта (Буэнос-Айрес)
 Здание главного почтамта (Выборг)
 Здание главного почтамта (Дублин)
 Здание главного почтамта (Иваново)
 Здание главного почтамта (Киев)
 Здание главного почтамта (Коломбо)
 Здание главного почтамта (Минск)
 Здание главного почтамта (Москва)
 Здание главного почтамта (Нарьян-Мар)
 Здание главного почтамта (Новосибирск)
 Здание центрального почтамта (Сантьяго)
 Здание главного почтамта (Ульяновск)
 Здание главного почтамта (Шанхай)

См. также 
 Почтамт